Das SEC Men’s Tennis Tournament 2013 war ein Herren-Mannschaftswettbewerb im Bereich des College Tennis. Austragungsort war Oxford, Mississippi. Als Siegerin ging die University of Georgia aus Athens hervor.

Turnierplan 
Hinzu kommt ein Spiel zwischen Alabama (#12) und Arkansas (#13), das über den Einzug in das Achtelfinale entschied. Alabama gewann mit 4:2.

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 Turnierplan (pdf, englisch)

Einzelnachweise 

2013
College-Tennis-Saison 2012/13
Tennisturnier 2013
Tennisturnier in Mississippi
Sport (Oxford, Mississippi)